Bathos () steht für:

 die Kontrastwirkung von Gehobenem und Niederem als literarisches Stilmittel, siehe Bathos
 in der Antike eine Schlucht zwischen Trapezus und Basilis in Arkadien, an der ein Erdfeuer brannte, siehe Bathos (Arkadien)
 das erste Album der finnischen Avant-garde-Metal Band Aarni